Сурен Гегамович Зограбян (5 апреля 1921, Армения — 10 сентября 2017) — советский нейрохирург, профессор, доктор медицинских наук. Советник директора национального института здравоохранения имени С. Авдалбекяна.

Биография 
В 1942 окончил Ереванский медицинский институт. Основоположник нейрохирургической школы Армении. В 1958—1959 годах — проректор Ереванского медицинского института. С 1960 года главный нейрохирург Армении. В 2010 году удостоен звания заслуженного деятеля науки.

Труды

Литература 
 Айриян А. П. Армянские учёные-медики. — Ереван, 1998.
 Сурен Гегамович Зограбян (к 80-летию со дня рождения) // Журнал вопросы нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко . — 2001 . — N 3 . — С. 35-36 . — ISSN 0042-8817

Примечания

Ссылки 
 Президент Армении поздравил известного нейрохирурга Сурена Зограбяна с 90-летием

Нейрохирурги
Медики Армении
Заслуженные деятели науки Республики Армения
Родившиеся 5 апреля
Родившиеся в 1921 году
Умершие 10 сентября
Умершие в 2017 году